Haraldur est un prénom masculin islandais, dérivé du vieux norrois Haraldr et signifiant « Chef d'armée » ; c'est l'équivalent islandais du prénom Harald, porté dans les autres pays scandinaves, et du prénom Harold, porté dans les pays anglophones.

Le prénom Haraldur est à l'origine du patronyme islandais Haraldsson qui signifie « Fils d'Harald(ur) ».

Personnalités portant ce prénom 
 Haraldur Björnsson (1989–), footballeur islandais ;
 Haraldur Freyr Guðmundsson (1981–), footballeur islandais ;
  (1970–), footballeur islandais ;
 Haraldur Sigurðsson (1939–), volcanologue islandais.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des prénoms islandais masculins
 Haraldsson

Liens externes 

  « Haraldur » sur le site Nordic Names

Haraldur
Prénom islandais
Homonymie de prénom

en:Haraldur